Наро́дная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Народная улица — улица в Минске.

Россия 
 Народная улица — улица в Великом Новгороде.
 Народная улица — улица в Иванове.
 Народная улица — улица в Москве.
 Народная улица — улица в Нижнем Новгороде.
Народная улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Народная улица — улица в Невском районе.
 Народная улица — улица в Стрельне.
 Народная улица — улица в Северодвинске.
 Народная улица — улица в городе Томске.
 Народная улица — улица в Электростали
Народная улица —улица во Пскове

Украина 
 Народная улица — улица в Киеве.

См. также 
 Народный проспект
 Народный переулок (Ярославль)